Ел Карисиљо има више значења:

 Ел Карисиљо (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Карисиљо (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Карисиљо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Карисиљо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Карисиљо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Карисиљо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Карисиљо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику